Се́рхио Буске́тс-и-Бу́ргос (, ; род. 16 июля 1988, Сабадель, Испания) — испанский футболист, опорный полузащитник, капитан футбольного клуба «Барселона».

Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в составе первой команды выступает с 2008 года. С теx пор вместе с клубом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

В составе национальной сборной Испании — чемпион мира (2010) и чемпион Европы (2012).

Клубная карьера 
Серхио Бускетс — воспитанник футбольной академии «Барселоны». Дебютировал за первую команду клуба 13 сентября 2008 года в матче чемпионата Испании против сантандерского «Расинга». Дебют в матчах Лиги чемпионов состоялся 22 октября 2008 года в игре против швейцарского «Базеля», в этом же матче Серхио забил и свой первый мяч за «Барселону», а «сине-гранатовые» разгромили соперника со счётом 5:0. Свой второй гол в Лиге чемпионов Серхио забил в последнем матче группового этапа против донецкого «Шахтёра», в котором «Барселона» вышла играть резервным составом. А 7 марта 2009 года Серхио забил первый гол и в Примере, поразив ворота баскского «Атлетика».

В своём первом сезоне за «Барселону» Бускетс сыграл 24 матча в чемпионате Испании, 7 игр в Кубке Испании и 8 матчей в Лиге чемпионов. И если в первой половине сезона Серхио не так часто появлялся на поле, то во второй половине всё чаще стал попадать в стартовый состав, выходя с первых минут в том числе и в финале Кубка Испании против «Атлетика» (4:1) и в финале Лиги чемпионов УЕФА против «Манчестер Юнайтед» (2:0). После этого сезона Бускетс был назван лучшим молодым игроком Примеры сезона 2008/09. Кроме того, в 2009 году Серхио стал обладателем Трофея Браво, присуждаемого лучшему молодому футболисту в Европе.

В сезоне 2009/10 каталонец постепенно становится ведущим опорным полузащитником клуба, вытеснив из основы ивуарийца Яя Туре. В чемпионате Испании он сыграл в 33 матчах, ещё 10 игр каталонец провёл в Лиге чемпионов. Большую роль Бускетс сыграл и в завоевании клубом 6 трофеев за сезон, именно он сравнял счёт в полуфинальном матче против мексиканского «Атланте» на Клубном чемпионате мира, когда его команда уступала по ходу встречи. В сезоне 2010/11 свой первый и единственный гол Бускетс забил в ворота «Атлетик Бильбао», а матч закончился победой каталонцев — 3:1. В 2010 и 2011 годах входил в символическую сборную года по версии «L'Équipe».

В сезоне 2011/12 свой первый гол забил в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси». А второй мяч за сезон Серхио забил в последнем, 38-м туре, испанского первенства против «Бетиса», закончившемся со счётом 2:2. 16 июля 2013 года, в день рождения игрока, было объявлено о продлении контракта с Бускетсом до 2018 года. Сумма отступных составила 250 млн евро. Перед сезоном 2014/15 Серхио меняет свой игровой номер с 16 на 5.

Перед началом сезона 2015/16 Серхио был назначен третьим капитаном «Барселоны». 1 октября 2017 Бускетс забил гол «Лас-Пальмасу», «Барселона» победила со счетом 3:0. Матч был сыгран за закрытыми дверями на Камп Ноу, во время референдума о независимости Каталонии. Перед началом сезона 2018/19 был назначен вице-капитаном «Барселоны». 27 сентября Бускетс продлил контракт до 2023 года. 9 января 2021 года Бускетс провёл свой 600-й матч за «Барселону», в матче против «Гранады». Только Хави, Иньеста и Месси сыграли больше игр в истории клуба. Перед началом сезона 2021/22 был назначен капитаном «Барселоны» после того, как Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен».

Карьера в сборной 
2 апреля 2009 года Бускетс провел дебютную игру за национальную команду, заменив во втором тайме Давида Сильву в матче против сборной Турции, игра завершилась победой испанцев со счётом 2:1.

В июле 2010 года Бускетс вместе со сборной Испании стал чемпионом мира, отыграв на полях ЮАР во всех 7 матчах. В 2012 году Серхио стал чемпионом Европы, а также вошёл в состав символической сборной турнира по версии УЕФА.

8 сентября 2014 года Бускетс забил свой первый гол за сборную Испании в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 против сборной Македонии, игра завершилась победой испанцев со счётом 5:1. Второй гол Серхио забил в этом же отборочном турнире 15 ноября против сборной Белоруссии, Испания победила со счётом 3:0. 9 октября 2017 года Бускетс сыграл 100 матч за сборную Испании против сборной Израиля, игра завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

7 октября 2020 года Бускетс впервые стал капитаном испанцев в товарищеской игре против Португалии, поскольку Серхио Рамос был на скамейке запасных. В мае 2021 года он был включён Луисом Энрике на Евро-2020. В отсутствие Рамоса он был назначен капитаном. Бускетс сдал положительный тест на COVID-19 за восемь дней до первой игры Испании на турнире, в результате чего вся команда снялась с товарищеского матча против Литвы. Он пропустил первые две игры группового этапа против Швеции и Польши. Он смог вернуться в команду только к третьей игре, в котором был признан лучшим игроком матча против Словакии. Четыре дня спустя, в матче 1/8 финала против Хорватии, Бускетс снова был назван лучшим игроком матча, Испания победила со счётом 5:3 в дополнительное время. В четвертьфинале он попал в штангу первым ударом Испании в серии пенальти против Швейцарии, но его команда одержала победу. 11 ноября 2022 попал в окончательный список на ЧМ 2022, будучи единственным из состава чемпионов мира 2010, отправившемся на катарский мундиаль

Личная жизнь 
Серхио Бускетс является сыном Карлеса Бускетса, защищавшего ворота «Барселоны» в 1990-е годы. В 2014 Серхио начал отношения с Еленой Галерой, у пары родился сын Энцо в 2016 году. В 2018 году родился сын Леви. Бускетс имеет татуировку на левой руке в виде надписи на арабском языке, переводящуюся как «Вещь для тебя, жизнь в моей стране», посвященную его дедушке по материнской линии, к которому он был очень близок.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 143 матча / 2 гола; 98 побед, 24 ничьи, 21 поражение.

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпион Испании (8): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании (7): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022/23
 Победитель Лиги Чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
 Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
 Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015

Сборная Испании
 Чемпион мира: 2010
 Чемпион Европы: 2012

Личные 
 Обладатель трофея «Браво»: 2009
 Молодой игрок года в Испании по версии ПФЛ: 2009
 Входит в состав символической сборной чемпионата Испании: 2015/16
 Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15
 Сборная всех звёзд чемпионата мира 2010 года по версии ФИФА
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2012 года по версии УЕФА
 Премия принца Астурийского: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны» 
 Профиль на официальном сайте чемпионата Испании 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»